S19 steht für:
 das Datenformat S-Record der Firma Motorola
 die Droga ekspresowa S19, eine Schnellstraße in Polen
 die Letov Š-19, ein Flugzeug

Abkürzung
